Реньер:
 Реньер, Паоло (21 ноября 1710 — 13 февраля 1789) — 119-й (предпоследний) дож Венецианской республики.
 Реньер, Питер, младший (1741 − 7 апреля 1808) — британский моряк, офицер Королевского флота, впоследствии адмирал.